Алмас () — упразднённое село в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Кызылсайского сельского округа. Код КАТО — 116045200.

География 
Село располагалось на правом берегу реки Нура, в южной части района, на расстоянии примерно 30 километров к юго-западу от административного центра района — села Коргалжын, в 9 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Шалкар.

История 
Упразднено в 2019 г.

Население 
В 1989 году население села составляло 193 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 89 человек (45 мужчин и 44 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 14 человек (8 мужчин и 6 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Коргалжынского района